ASM:
 ASM International —  Advanced Semiconductor Materials, голландская корпорация, разработчик и изготовитель оборудования для производства полупроводниковых пластин. Сооснователь компании ASML (ASM Lithography).
 ASM — American Society of Microbiology, американская ассоциация микробиологии.
 ASM International — американская организация, более 90 лет предоставляющая информацию по материалам.
 Assembler (от  — собирать) — транслятор с языка ассемблера в команды машинного языка.
 ASM () - язык спецификаций программного обеспечения.
 ASM Formule 3 — команда, принимавшая участие в Евросерии Формулы-3, позднее переименованная в ART Grand Prix.
 Automatic Storage Management (СУБД Oracle).
 ASM Clermont Auvergne — клуб регби-15, основанный в Клермон-Ферране.
 ASM Assembly Systems — немецкая компания, производитель оборудования для сборки электронных компонентов и поверхностного монтажа.
 ASM FC – Association Sportive de Monaco Football Club, футбольный клуб из Монако, выступающий в чемпионате Франции.